FC Martigny-Sports is een Zwitserse voetbalclub uit Martigny, in het Franstalige gedeelte van het kanton Wallis. De club acteerde in totaal zestien seizoenen op het tweede niveau.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1917 en speelde aanvankelijk in de lagere reeksen. In 1960 promoveerde de club naar de Nationalliga B (huidige Challenge League). Na twee seizoenen degradeerde Martigny-Sports, maar het kon in 1969 opnieuw terugkeren. Eerst vocht men twee seizoenen lang tegen degradatie, maar in 1971/72 werd de vijfde plaats bereikt. In 1976 degradeerde Martigy-Sports om in 1983 weer terug te keren. Toen werd het meteen vierde. 

Hierna speelde de club in de middenmoot en in 1990 degradeerde het, waarna het niet meer kon terugkeren. Het bleef sindsdien in de amateurklassen actief. Tevens kwam het in de schaduw te staan van FC Sion, dat het profvoetbal in het kanton Wallis vertegenwoordigt.

Resultaten

Bekende (oud-)spelers
  Georges Bregy
  Hans-Jörg Pfister

Externe links
 Officiële website

Martigny
Sport in Wallis